Haybach ist ein Gewässername:

 Haybach (Selz) oder Haibach oder Haarbach oder Heilbach, rechter Zufluss der Selz gegenüber der Wiesenmühle von Ober-Olm, Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz

Haybach ist der Familienname von:
 Rudolf Haybach (1886–1983), österreichischer Verleger, Theaterleiter, Maler und Schriftsteller

Siehe auch:
 Haibach
 Heibach